Flower Power hace referencia a varios artículos:

Flower power, eslogan usado por los hippies a finales de los sesenta y principios de los setenta como símbolo de la ideología de la no violencia.
Flower Power. Como una regadera (Greenfingers), película británico-estadounidense escrita y dirigida por Joel Hershman en 2000. 
Flower Power (canción), del grupo surcoreano Girls' Generation.